Der Begriff Palais Reichenbach bezeichnet:

 Palais Reichenbach (Kassel), ein ehemaliges fürstliches Palais an der Oberen Königsstraße in Kassel
 Palais Reichenbach-Lessonitz, ein ehemaliges Palais in Frankfurt am Main